Oude spelling Tjiamis
Indonesië
 Ciamis (regentschap), een regentschap in de provincie West-Java
 Ciamis (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Ciamis (stad), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java